Guarenas peut désigner :

Toponymes

Guarenas : chef-lieu de la municipalité de Plaza dans l'État de Miranda ;
 Guarenas : l'unique paroisse civile de la municipalité de Plaza dans l'État de Miranda.
 Río Guarenas : une rivière du pays.

Homonymie de toponyme